Abgeordnete des 13. Landtags Nordrhein-Westfalen in der Legislaturperiode von 2. Juni 2000 bis 7. Juni 2005.

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Ulrich Schmidt (SPD)

Fraktionsvorsitzende:
 SPD: Edgar Moron
 CDU: Jürgen Rüttgers
 FDP: Jürgen W. Möllemann, ab 20. Oktober 2002 Ingo Wolf
 Grüne: Sylvia Löhrmann

Fraktionswechsel (bis Mai 2005) 
Ursprünglich hatten die SPD 102, die FDP 24 und die GRÜNEN 17 Sitze.

Jedoch kehrte der GRÜNEN-Abgeordnete Jamal Karsli seiner Partei im April 2002 den Rücken, um zur FDP zu wechseln.
Da dies in der Bundes-FDP jedoch aufgrund seiner umstrittenen Äußerungen bezüglich seiner scharfen Kritik an Israel auf große Ablehnung stieß, verließ er die FDP-Fraktion nach nur anderthalb Monaten wieder. Ende Juni 2003 gründete er die Partei "Frieden, Arbeit, Kultur und Transparenz" (FAKT), deren Vorsitzender und alleiniger Abgeordneter im Landtag er seitdem war.

Da der SPD-Abgeordnete Karl-Heinz Rusche im Jahr 2004 in seiner Heimatstadt Oer-Erkenschwick bei der Bürgermeisterwahl gegen den SPD-Amtsinhaber antrat, wurde er aus Partei und Fraktion ausgeschlossen. Seitdem war er wie Karsli auch fraktionslos.

Von Anfang 2003 bis zu seinem Tod im Juni des Jahres war auch der aus der FDP ausgetretene frühere stellvertretende Bundesvorsitzende und Landtagsfraktionsvorsitzende Jürgen Möllemann fraktionslos.

Abgeordnete

Einzelnachweise 

 #::13 Wahlperiode